Astrantia saniculaefolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Astrantia saniculaefolia ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
saniculaefolia